Миха́йловское муниципа́льное образова́ние — муниципальное образование (городское или сельское поселение) в России.

Городское поселение

Иркутская область 
 Михайловское муниципальное образование — городское поселение в Черемховском районе

Рязанская область 
 Михайловское городское поселение в Михайловском районе

Свердловская область 
 Михайловское муниципальное образование — муниципальное образование в статусе городского поселения в Нижнесергинском муниципальном районе

Сельское поселение

Бурятия 
 Михайловское сельское поселение — в Закаменском районе.

Волгоградская область 
 Михайловское сельское поселение — в Урюпинском районе.

Вологодская область 
 Михайловское сельское поселение — в Харовском районе.

Воронежская область 
 Михайловское сельское поселение — в Кантемировском районе.
 Михайловское сельское поселение — в Новохоперском районе.
 Михайловское сельское поселение — в Панинском районе.

Ивановская область 
 Михайловское сельское поселение — в Юрьевецком районе.

Калининградская область 
 Михайловское сельское поселение — в Гусевском районе.

Карелия 
 Михайловское сельское поселение — в Олонецком районе Карелии.

Кемеровская область 
 Михайловское сельское поселение — в Прокопьевском районе.

Кировская область 
 Михайловское сельское поселение — в Тужинском районе.

Костромская область 
 Михайловское сельское поселение — в Антроповском районе.
 Михайловское сельское поселение — в Судиславском районе.

Краснодарский край 
 Михайловское сельское поселение — в Курганинском районе.
 Михайловское сельское поселение — в Северском районе.

Крым 
 Михайловское сельское поселение — в Нижнегорском районе

Марий Эл 
 Михайловское сельское поселение — в Советском районе.

Омская область 
 Михайловское сельское поселение — в Кормиловском районе.

Ростовская область 
 Михайловское сельское поселение — в Красносулинском районе.
 Михайловское сельское поселение — в Тацинском районе.
 Михайловское сельское поселение — в Целинском районе.

Саратовская область 
 Михайловское муниципальное образование — в Саратовском районе.

Северная Осетия 
 Михайловское сельское поселение — в Пригородном районе.

Смоленская область 
 Михайловское сельское поселение — в Дорогобужском районе.

Татарстан 
 Михайловское сельское поселение — в Муслюмовском районе.

Тверская область 
 Михайловское сельское поселение — в Калининском районе.

Томская область 
 Михайловское сельское поселение — в Зырянском районе.

Тульская область 
 муниципальное образование Михайловское — в Куркинском районе.

Ульяновская область 
 Михайловское сельское поселение — в Тереньгульском районе.

Чувашия 
 Михайловское сельское поселение — в Цивильском районе.

См. также 
 Михайлово-Александровское сельское поселение